

Patronyme 

 Bülent Üçüncü (1974-), footballeur franco-turc.
 Fatih Üçüncü (1989-), lutteur turc.
 Şadi Üçüncü (1948-2004), écrivain turco-allemand.